Глобула:
 Загальна назва дрібних округлих утворень. Наприклад, латексу, мінеральних утворень, округлі виділення анальциму з трахібазальтів Шотландії розміром 0,5-2 мм.
 Округлі виділення анальциму з трахібазальтів Шотландії розміром 0,5-2 мм, які оточені ідіоморфними кристалами піроксену й польового шпату і містять включення цих мінералів.
 В астронономії — невеликі темні газопилові туманності, що виразно виділяються на фоні світлих туманностей або на зоряному тлі.
 Глобули Бока — мають просту, здебільшого, округлу форму з чіткими межами.
 Білкова глобула — третинна укладка молекули білка, тип кулястої білкової молекули (глобулярний білок на відміну від фібрилярного).
 Глобули як сферична фармацевтична форма препарату — у фармакології.

Дотичні терміни 

Ґлобулярний (, , ) — кулястий. Ґлобулярну структуру мають молекули деяких реагентів, які застосовують для флокуляції тонкодисперсних фракцій перед флотацією вугілля (наприклад, латекси).

Література 
 

Петрологія